Příjmení Lochman nosí více významných osobností:

 Jan Milíč Lochman (1922–2004) – český exilový protestantský teolog a filozof, duchovní Českobratrské církve evangelické a vysokoškolský pedagog
 Jiří Lochman (* 1951) – český malíř
 Ladislav Lochman (1898–1943) – český odbojář popravený nacisty
 Ondřej Lochman (* 1980) – český politik hnutí STAN, poslanec a starosta města Mnichovo Hradiště
 Zdeněk Lochman (* 1951) – český fotbalista, záložník a útočník

podobná příjmení
 František Lechman (* 1949) – slovenský fotbalista